Op het tennistoernooi van Wimbledon in 2012 werd door de vrouwen het enkelspel gespeeld van 25 juni tot en met 7 juli 2012 in de Londense wijk Wimbledon.

Titelverdedigster Petra Kvitová was als vierde geplaatst – in de kwartfinale werd zij uitgeschakeld door de latere winnares. De als eerste geplaatste Maria Sjarapova werd al in de vierde ronde verslagen, door het 15e reekshoofd Sabine Lisicki.

In de finale was Serena Williams (als zesde geplaatst) te sterk voor het derde reekshoofd Agnieszka Radwańska: 6-1, 5-7 en 6-2. Het was de veertiende grand slam-enkelspeltitel voor Serena Williams. Met haar vijfde titel op het gras van Wimbledon evenaarde ze haar zus Venus.

De Kazachse Jaroslava Sjvedova schreef geschiedenis met haar (6-0) setwinst tijdens haar derderondepartij tegen Sara Errani (Italië). Sjvedova scoorde als eerste vrouw in het open tijdperk een "golden set": vierentwintig punten gewonnen, en geen enkel punt verloren.

Algemeen

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 
  Toernooischema WTA (pag.1+2)

Wimbledon
ITF-toernooi in 2012